Heinrich von Sybel (1817-1895), historien et politicien allemand ; 
 Ludwig von Sybel (1846-1929), historien de l'art et archéologue allemand ;
 Walter von Sybel (1883-1973), avocat en droit administratif prussien.